Adolf I. Klevský (2. srpna 1373 – 23. září 1448, Wesel) byl klevský hrabě a hrabě z Marky.

Život 
Adolf se narodil jako nejstarší syn Adolfa III. z Marky a jeho manželky Markéty z Jülichu.

Po otcově smrti v roce 1394 se stal klevským hrabětem. V roce 1397 porazil svého strýce Viléma z Jülichu v bitvě u Kleverhammu a stal se pánem Ravensteinu.

Když jeho mladší bratr Dětřich IX. z Marky v roce 1398 zemřel v bitvě, stal se Adolf také hrabětem z Marky. Dále rozšířil svůj vliv sňatkem s dcerou burgundského vévody. Následkem toho Klevsko v roce 1417 císař Zikmund Lucemburský povýšil na vévodství.

Od roku 1409 čelil opozici svého mladšího bratra Gerharda, který si nárokoval hrabství Marka. V roce 1423 jejich spor vyústil ve vojenský konflikt, v němž se Gerhard spojil s kolínským arcibiskupem.

Mír mezi bratry byl podepsán v roce 1430 a potvrzen v roce 1437. Výsledkem bylo, že Gerhard vládl největší části Marky, ale jeho nástupcem se stal jeho synovec Jan. On sám se nenazýval hrabětem z Marky, ale hrabě na Marce. Po Gerhardově smrti bylo hrabství Marka a klevské vévodství opět spojeno.

Manželství a potomci 
Krátce před rokem 1400 se Adolf poprvé oženil s Anežkou, dcerou Ruprechta Falckého a Elišky Norimberské. Anežka zemřela následujícího roku bezdětná.

V roce 1406 se asi třiatřicetiletý Adolf podruhé oženil s o dvacet let mladší Marií, dcerou Jana I. Burgundského a Markéty Bavorské. Spolu měli manželé osm dětí:

 Markéta Klevská (1416–1444)
 Kateřina Klevská (25. května 1417 – 10. úmora 1479)
 Jan I. Klevský (1419–1481)
 Alžběta Klevská (1420–1488)
 Anežka Klevská (1422–1448)
 Helena Klevská (1423–1471)
 Adolf Klevský (1425–1492)
 Marie Klevská (1426–1487)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 2. srpna
Narození v roce 1373
Úmrtí 23. září
Úmrtí v roce 1448
Hrabata z Marky
Klevští vévodové
Muži